Varvara Lepchenko era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Kurumi Nara.

Il singolare del torneo di tennis Lexus of Las Vegas Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Romina Oprandi che ha battuto in finale Alexa Glatch 6–7(2–7), 6–3, 7–6(7–4).

Teste di serie

  Romina Oprandi (campionessa)
  Anna Tatišvili (quarti di finale)
  Varvara Lepchenko (secondo turno)
  Mirjana Lučić (primo turno)

 Alison Riske (primo turno)
 Edina Gallovits-Hall (secondo turno, ritiro)
 Valerija Savinych (secondo turno)
 Jamie Hampton (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Lexus of Las Vegas Open 2011